

Квалификации

Резултати

Класиране

Играчи

Треньори

Статистика

Англия – България

България – Черна гора

Уелс – България

Източници 
 UEFA.com
 bulgarian-football.com 

2012
Европейско първенство по футбол 2012